Die Schweizer Schachbundesliga 2010/11 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2010 (veröffentlicht im Juli 2010) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010; CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, IRI = Iran, ITA = Italien, LIE = Liechtenstein, MNE = Montenegro, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Lugano CS

Schachklub Réti Zürich

Valais

ASK Winterthur

Schwarz-Weiss Bern

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Ausgenommen hiervon ist der kampflose 8:0-Sieg von SW Bern gegen Lugano CS. Da im Ergebnisdienst keine Aufstellung des SW Bern angegeben ist, wird dieser Wettkampf auch in den Einzelbilanzen der Berner nicht berücksichtigt.
 Karin Haack heißt seit der Saison 2012/13 Karin Schädler.

Weblinks 
 Kaderlisten beim Schweizerischen Schachbund (PDF; 248 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Einzelnachweise 

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)